Отра — названия топонимов. 

Может означать:

Реки 
 Отра () — река в Норвегии.
 Отра — река на юге Московской области, приток Москвы-реки.

См. также 
 Отре
 Отрадное